Amerikai Egyesült Államok
Mountain View, megyeszékhely Arkansas államban
Mountain View, település Kalifornia államban
Mountain View, település Washington államban
Mountain View, település Wyoming állam Natrona megyéjében
Mountain View, település Wyoming állam Uinta megyéjében